Thierry Vildary, né le , est un journaliste français spécialisé dans le domaine du dopage et des dérives du sport.

Biographie 
Originaire de Confolens en Charente, il commence à la radio sur une antenne locale d'Europe 2 avant de devenir pigiste à France 3 Poitou-Charentes en 1990. Il s'occupe des sports avant d'intégrer la rédaction de France 3 à Poitiers à plein-temps en 1993. À partir de 1993, outre le sport, il s'intéresse à la culture.

De 1999 à 2005, il est également enseignant à l'école supérieure de journalisme de Lille.

En 2002, il demande sa mutation pour France 3 Île-de-France. Il intègre le service politique et anime des émissions spéciales. Il couvre notamment le procès d'Alain Juppé, les émeutes en banlieue et la candidature de Paris pour les Jeux olympiques de 2012. Il prend ensuite un congé sans solde de 2007 à 2010.

En 2010, Jean-François Laville lui propose de travailler pour Stade 2. Il se spécialise alors dans l'investigation dans le domaine du dopage et des dérives du sport.

Durant les Jeux olympiques 2020 à Tokyo, il commente une partie des épreuves de boxe, lutte et karaté en alternance avec Rodolphe Gaudin.

Fan de basket, il supporte le Poitiers Basket 86.

Notes et références

Liens externes 

Naissance en août 1966
Lieu de naissance inconnu
Journaliste sportif français